Александр Полещук:
 Полещук, Александр Александрович (род. 1941) — российский писатель, главный редактор журнала РГБ «Восточная коллекция».
 Полещук, Александр Артемьевич (1868—1944) — российский архитектор.
 Полещук, Александр Лазаревич (1923—1979) — русский советский писатель-фантаст.
 Полещук, Александр Фёдорович (род. 1953) — российский космонавт.